Czortków () – hromada miejska w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim.

Utworzona 24 grudnia 2019 r.

Hromada składa się z miasta Czortków i siedmiu wsi: Biała, Byczkowce, Pastusze, Przechody, Rosochacz, Skorodyńce, Wygnanka Górna.

Przypisy

Źródła 
 Чортківська міська рада.
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.6.2020 r. № 724-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Тернопільської області"